Een verkeersweg:
 N812 (België)
 N812 (Frankrijk)
 N812 (Nederland), zie Provinciale weg 812

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing